Гуды — название населённых пунктов в республике Беларусь:

 Гуды — агрогородок в Лидском районе Гродненской области.
 Гуды — деревня в Воложинском районе Минской области.

Гуды — этноним, одно из литовских названий белорусов.